dues de les quals als Països Catalans: El Gran Premi de Catalunya a Cal Rosal (Berguedà) els dies 9 i 10 d'abril i el Gran Premi d'Andorra a Sant Julià de Lòria els dies 11 i 12 de juny.

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2016